Manchu ist der Name von:

 Fu Manchu, Hauptfigur der gleichnamigen Roman-Reihe von Sax Rohmer
 Manchu (Illustrator) (eigentlich Philippe Bouchet; * 1956), französischer Science-Fiction-Illustrator

Mandschu, Mandschuren, Mandschurisch oder Manchu (Anglizismus) steht für
 Mandschu, Volk in der Mandschurei im Nordosten Chinas
 Mandschurische Sprache, Sprache der Mandschu
 Qing-Dynastie, auch Mandschu-Dynastie, letzte Kaiser-Dynastie in China 1644–1912

Siehe auch:

 Fu Manchu (Begriffsklärung)
 Manchuria
 Manjur
 Manju
 Mandschurei